Beekestraße bezeichnet

verschiedene Straßen in Deutschland, darunter

 Beekestraße (Dassel), Hauptstraße in der Stadt Dassel, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Beekestraße (Hannover), historische Straße des ehemaligen Dorfes und heutigen Stadtteils Ricklingen in Hannover

verschiedene, beispielsweise denkmalgeschützte Objekte wie

 Beekestraße 76 in Hannover, 1793 errichtetes Fachwerkhaus mit Kate und Garten mit altem Baumbestand
 Beekestraße 109, Wohnwirtschaftsgebäude aus Fachwerk aus dem 19. Jahrhundert